Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – zabytkowa siedziba głównej biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Biblioteka znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego, przy ul. Gagarina 13.

Historia 
Budynek powstał w 1972 roku według projektu Witolda Benedeka na potrzeby Głównej Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która do czasu jego powstania mieściła się w gmachu przy ul. Chopina 12/18. Wraz z rektoratem i aulą tworzy on reprezentacyjną część większego kompleksu – Miasteczka Akademickiego, wybudowanego w związku  z uczczeniem 500-lecia urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika.

W 2020 roku gmach biblioteki został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Miasteczka Uniwersyteckiego.

Architektura 
Budynek powstał w stylu powojennego modernizmu. Jego układ przestrzenno-funkcjonalny oparty jest w całości na zasadzie zlokalizowania magazynów w środku rzutu trzech najniższych kondygnacji. Natomiast dwie wyższe kondygnacje przeznaczone zostały na czytelnię główną i profesorską oraz zbiory specjalne. Zadbano także o ich doświetlenie przez patio wewnętrzne i świetliki dachowe. Nowością na owe czasy było zautomatyzowanie systemu wypożyczania książek oraz rezerwacji miejsc w czytelniach biblioteki.

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu
 Archiwa w Toruniu

Przypisy 

Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki muzeów i bibliotek w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Toruń